Schutt steht für:
 Schutt, eine größere Anhäufung von durch Verwitterung und Erosion entstandenen kantigen Steinen (Geologie)
 Bauschutt, auf einer Baustelle anfallende mineralische Abfälle und Baumaterial

 Schutt-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Schutt ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Schutt (1902–1965), US-amerikanischer Jazzpianist und Arrangeur
 Debra Schutt, Szenenbildnerin und Artdirectorin
 Erich Schutt (* 1931), deutscher Fotograf und Bildjournalist in der Lausitz
 Megan Schutt (* 1993), australische Cricketspielerin
 Rod Schutt (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Schütt
 Schudt
 Shutt
 Schut